est un roman de Rex Beach paru en 1906 et adapté au cinéma à 5 reprises aux États-Unis :

 The Spoilers, western réalisé par Colin Campbell sorti en 1914
 The Spoilers, western réalisé par Lambert Hillyer sorti en 1923 sous le titre français : La Brebis égarée
 The Spoilers, western réalisé en 1930 par Edward Carewe (avec Gary Cooper et Betty Compson)
 Les Écumeurs (The Spoilers), western réalisé en 1942 par Ray Enright
 Les Forbans (The Spoilers), western réalisé en 1955 par Jesse Hibbs.